Raba (Slivno), naselje u općini Slivno, Dubrovačko-neretvanska županija, Republika Hrvatska
 Rába, rijeka u Austriji i Mađarskoj, pritoka Dunava
 Raba (rijeka), rijeka u Poljskoj, pritoka Visle
 Raba (Indonezija), a grad na otoku Sumbawa, Indonezija
 Rába (tvrtka), mađarska tvrtka